Эрнст I:
 Эрнст I (герцог Швабии) (970—1015)
 Эрнст I (герцог Саксен-Готский) (1601—1675)
 Эрнст I (герцог Саксен-Кобург-Готский) (1784—1844)
 Эрнст I Саксен-Альтенбургский (1826—1908)
 Эрнст I (маркграф Нордгау) (IX—865)